Walid Soliman peut désigner :

 Walid Soliman (1975-), essayiste tunisien ;
 Walid Soliman (1984-), footballeur égyptien.

Voir aussi 
 Soliman